Parafia pw. Świętych Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Kolbuszowa Wschód.

Bibliografia 
 Informacje o parafii na stronie diecezji rzeszowskiej

Parafie diecezji rzeszowskiej
Religia w gminie Cmolas
Parafie pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika
Parafie pod wezwaniem św. Wojciecha
Poręby Dymarskie